Leinach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Leinach, Gemeinde im Landkreis Würzburg, Unterfranken, Bayern, durchflossen vom auch Leinach genannten Leinacher Bach
 bis ins 18. Jahrhundert kurz für Unterleinach, seltener für Oberleinach
 Leinach (Sulzfeld), Kirchdorf der Gemeinde Sulzfeld im Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken, Bayern
 Leinach (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Unterfranken, Bayern

Gewässer:
 Leinach (Lauer), linker Zufluss der Lauer in Oberlauringen, Markt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Leinach oder  Leinacher Bach, linker Zufluss des Mains in Zellingen, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Adelsgeschlecht:
 Ritter von Leinach (zum Teil auch Ritter von Gerchsheim), siehe Leinach#Geschichte

Siehe auch:
 Leimbach
 Lenach
 Leinbach
 Linach